Sylvie Boucher est un nom notamment porté par :
 Sylvie Boucher, actrice québécoise.
 Sylvie Boucher (1962-), femme politique québécoise.